Corycaeus anglicus, – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae,,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1857 roku przez angielskiego antropologa i zoologa sir Johna Lubbocka. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1857 roku